Avallersuit bezeichnet:
 Avallersuit (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Avallersuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland